Vartic este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Mariana Vartic (n. 1944), critic, istoric literar, prozator, dramaturg și traducător român.
 Ion Vartic (n. 1944), eseist, teatrolog, critic și istoric literar român.
 Andrei Vartic (1948–2009), fizician, scriitor, publicist, orator, regizor de teatru și film moldovean.